La detentrice del titolo è Elena Vesnina, ma si è ritirata al secondo turno. Il titolo è stato vinto da Garbiñe Muguruza Blanco che ha battuto Klára Zakopalová per 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Samantha Stosur (semifinale)
  Kirsten Flipkens (quarti di finale)
  Elena Vesnina (secondo turno, ritirata a causa di un infortunio all'anca sinistra)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)

 Flavia Pennetta (ritirata a causa di un infortunio al polso)
 Mona Barthel (secondo turno)
 Klára Zakopalová (finale)
 Bojana Jovanovski (quarti di finale)

Qualificate 

  Alison Van Uytvanck (primo turno)
  Garbiñe Muguruza Blanco (campionessa)

  Madison Brengle (primo turno)
  Estrella Cabeza Candela (semifinale)

Lucky Loser 

  Sílvia Soler Espinosa (primo turno)

<li>  An-Sophie Mestach (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2014
WTA Tour 2014